AP, Ap oz. ap je lahko:
 Associated Press - ameriška novinarska agencija
 kratica za indijsko zvezno državo Andhra Pradesh
 kratica acetonski peroksid
 način delovanja namenjen infrastrukturnemu postavljanju brezžičnih omrežij
 avtonomna pokrajina v Srbiji oz. nekdanji Jugoslaviji

Glej tudi